Csehország
 Horní Lažany, Lipová településrésze a Chebi járásban
 Horní Lažany, Lesonice településrésze a Třebíči járásban